jugoslawisch (ursprünglich ‚südslawisch‘) bezieht sich auf:

 den Staat Jugoslawien
 das Konzept eines einheitlichen südslawischen Volkes, siehe Jugoslawen
 eine kulturelle und/oder politische Ideologie, den Jugoslawismus
 eine Eröffnung des Schachspiels, siehe Pirc-Ufimzew-Verteidigung
 Sprachen Jugoslawiens (Serbokroatisch, Slowenisch, Mazedonische Sprache, Albanisch)